Шабельников — фамилия:
 Шабельников, Виталий Константинович (род. 1947) — российский и казахстанский психолог, педагог.
 Шабельников, Ирлан Витальевич — российский психолог, сын Виталия Константиновича Шабельникова.
 Шабельников, Иван Сергеевич (1917—1947) — Герой Советского Союза.
 Шабельников, Юрий Леонидович (род. 1959) — российский художник.

См. также 
 Шабельник
 Шабельники